Пятинская — название населённых пунктов:

Россия 
 Пятинская — деревня в Лузском районе Кировской области.
 Пятинская — деревня в Покровском районе Орловской области.